Regierung Kreisky steht für:

 allgemein die Regierungsära 1970–1983 des sozialdemokratischen Bundeskanzlers Bruno Kreisky
 das Minderheitskabinett der SPÖ 1970–71, Bundesregierung Kreisky I
 die Alleinregierung nach den vorgezogenen Neuwahlen 1971–75, Bundesregierung Kreisky II, von 4. November 
 das Kabinett 1975–79, Bundesregierung Kreisky III
 die Kabinett 1979–83, Bundesregierung Kreisky IV